DKV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Docker River (Australia)